Ada Negri (1891–1945) – włoska pisarka
 Adelchi Negri (1876–1912) – włoski lekarz, mikrobiolog i patolog
 Alexandre Negri (ur. 1981) – brazylijski piłkarz
 Antonio Negri (ur. 1933) – włoski etyk i marksistowski filozof polityczny i pisarz
 Luigi Negri (1941-2021) – włoski duchowny katolicki
 Marco Negri (ur. 1955) – włoski siatkarz
 Marco Negri (ur. 1970) – włoski piłkarz
 Osvaldo Negri – piłkarz argentyński
 Pola Negri (1897-1987) – polska, międzynarodowa gwiazda kina niemego

Zobacz też 
 Torre de’ Negri